Sacca, frazione del comune di Esine, in Valle Camonica
Sacca, frazione del comune di Goito, in provincia di Mantova
Sacca, frazione del comune di Colorno, in provincia di Parma
Sacca, insenatura della laguna di Goro nel Delta del Po
Sacca, area circoscritta che rende impossibile la manovra alle truppe 
Sacca, raccolta circoscritta di liquido o contenitore non rigido per liquidi, principalmente organici o medicinali
Sacca, insenatura della laguna di Venezia
Sacca, contenitore di tela usato come zaino o borsa oppure tasca
Sacca, uno dei pāramitā del Buddhismo Theravada
Sacca  nome antico della città di Sciacca in provincia di Agrigento